Senussi ou Sanussi () são uma ordem muçulmana  político-religiosa sufista e uma tribo da Líbia e da região do Sudão fundada em Meca em 1837 pelo Grão-Senussi, Saíde Maomé ibne Ali Senussi. Senussi se preocupava tanto com o declínio do pensamento islâmico como da espiritualidade e o enfraquecimento da integridade política muçulmana. De 1902 a 1913, os Senussi combateram a expansão francesa no Saara e a colonização italiana da Líbia a partir de 1911. Na Primeira Guerra Mundial, os Senussi lutaram contra os britânicos no Egito e Sudão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tribo Senussi prestou apoio vital para o 8º exército britânico no Norte da África contra as forças alemãs e italianas. O neto do Grão Senussi tornou-se Rei Idris I da Líbia em 1951. Em 1969, o Rei Idris I foi derrubado por um golpe militar liderado pelo coronel Gadafi. Um terço da população na Líbia continua a ser afiliada com o movimento Senussi.

Chefes da Ordem Senussi 

 Saíde Maomé ibne Ali Senussi (1843–1859)
 Saíde Maomé Madi ibne Saíde Maomé Senussi (1859–1902)
 Saíde Amade Xarife Senussi (1902–1916; morto em 1933)
 Sidi Maomé Idris Madi Senussi (1916–1969; morto em 1983)
 Saíde Haçane Arradi Madi Senussi (1969–1992)
 Saíde Maomé ibne Saíde Haçane Arrida Madi Senussi (1992–presente)

Árvore genealógica dos Senussi

Understanding the Sanusi of Cyrenaica: How to avoid a civil war in Libya - Al Jazeera 

E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (1949, repr. 1963)
N. A. Ziadeh, Sanusiyah (1958, repr. 1983).
 Bianci, Steven, ''Libya: Current Issues and Historical Background New York: Nova Science Publishers, INc, 2003
L. Rinn, Marabouts et Khouan, a good historical account up to the year 1884
 0. Depont and X. Coppolani, Les Confrèries religieuses musulmanes (Algiers, 1897)
 Si Mohammed el Hechaish, Chez les Senoussia et les Touareg, in "L'Expansion cot. française" for 1900 and the "Revue de Paris" for 1901. These are translations from the Arabic of an educated Mahommedan who visited the chief Senussite centres. An obituary notice of Senussi el Mahdi by the same writer appeared in the Arab journal El Iladira of Tunis, Sept. 2, 1902; a condensation of this article appears in the "Bull. du Corn. de l'Afriue française" for 5902; Les Senoussia, an anonymous contribution to the April supplement of the same volume, is a judicious summary of events, a short bibliography being added; Capt. Julien, in "Le Dar Ouadai" published in the same Bulletin (vol. for 1904), traces the connection between Wadai and the Senussi
 L. G. Binger, in Le Peril de l'Islam in the 1906 volume of the Bulletin, discusses the position and prospects of the Senussite and other Islamic sects in North Africa. Von Grunau, in "Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde" for 1899, gives an account of his visit to Siwa
 M.G.E. Bowman–Manifold, An Outline of the Egyptian and Palestine Campaigns, 1914 to 1918 2nd Edition (Chatham: The Institution of Royal Engineers, W. & J. Mackay & Co Ltd, 1923)
 Russell McGuirk The Sanusi's Little War The Amazing Story of a Forgotten Conflict in the Western Desert, 1915–1917 (London, Arabian Publishing: 2007)
 Field Marshal Earl Wavell, The Palestine Campaigns 3rd Edition thirteenth Printing; Series: A Short History of the British Army 4th Edition by Major E.W. Sheppard (London: Constable & Co., 1968)
 Sir F. R. Wingate, in Mahdiism and the Egyptian Sudan (London, 1891), narrates the efforts made by the Mahdi Mahommed Ahmed to obtain the support of the Senussi
 Sir W. Wallace, in his report to the Colonial Office on Northern Nigeria for 1906-1907, deals with Senussiism in that country.
 H. Duveyrier, La Confrèrie musulmane de Sidi Mohammed ben Au es Senoussi (Paris, 1884), a book containing much exaggeration, and A. Silva White, From Sphinx to Oracle (London, 1898), which, while repeating the extreme views of Duveyrier, contains useful information.

Dinastia de Senussi